Josef Burda může být:

 Josef Burda (architekt) (* 1934) – český architekt (Hotelový dům)
 Josef Burda (malíř) (1825–cca 1886) – český malíř, kreslíř a grafik
 Josef Burda (herec, 1883) (1883–1964) – český divadelní herec, režisér a ředitel
 Josef Burda (herec, 1920) (1920–?) – český herec
 Josef Burda (Vlajka) (1893–1946) – český kolaborant, vlajkař
 Josef Burda (voják) (1895–?) – český legionář, prvorepublikový důstojník a odbojář během druhé světové války